San Sai (în ) este un district (Amphoe) din provincia Chiang Mai, Thailanda, cu o populație de 105.771 de locuitori și o suprafață de 285,02 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 12 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 116 de sate (muban).

Amphoe în provincia Chiang Mai